Высо́цк — топоним:

Белоруссия 
 Высоцк — посёлок в Слонимском районе Гродненской области.

Польша 
 Высоцк — село в гмине Ляшки Ярославского повята Подкарпатского воеводства.

Россия 
 Высоцк — портовый город в Выборгском районе Ленинградской области.
 Высоцк — станция Октябрьской железной дороги в городе Высоцк.

Украина 
 Высоцк — село в Ковельском районе Волынской области.
 Высоцк — село в Сарненском районе Ровненской области.